Неманя (Неманья) Обрадович:
* Обрадович, Неманя (род. 1991) — сербский гандболист.
 Обрадович, Неманя (род. 1989) — сербский футболист.